Генеральная ассамблея () — законодательный орган (парламент) Уругвая.
Её возглавляет вице-президент Республики (в 2012 году это ) и начинает первую сессию в марте каждого года. Сессия длится до 15 декабря, или только до 15 сентября, перед выборами. Новоизбранная Ассамблея начинает свою сессию на 15 февраля следующего года. Генеральная ассамблея собирается в указанные даты без предварительного уведомления органов исполнительной власти.
Штаб-квартира Генеральной Ассамблеи расположена в Монтевидео.

Состав 

Современный парламент состоит из двух палат:
 Верхняя палата — Сенат Уругвая () состоит из 31 сенаторов, 30 из которых избираются на 5 лет по пропорциональной системе. В палату также входит вице-президент.
 Нижняя палата — Палата депутатов Уругвая() состоит из 99 депутатов, избираемых на 5 лет по пропорциональной системе.

История 
Изначально парламент был однопалатным, двухпалатным он стал после вступления в силу Конституции 1830 года.

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Poder Legislativo uruguayo

Государственное устройство Уругвая
Политика Уругвая
Уругвай